

Новоівановка — село, Тайиншинський район, Північноказахстанська область

Новоівановка — село, Балейський район, Забайкальський край
 Новоівановка — присілок, Давлекановський район, Башкортостан
 Новоівановка — присілок, Ішимбайський район, Башкортостан
 Новоівановка — присілок, Ішимський район, Тюменська область
 Новоівановка — село, Приаргунський округ, Забайкальський край
 Новоівановка — присілок, Стерлібашевський район, Башкортостан
 Новоівановка — присілок, Тісульський округ, Кемеровська область
 Новоівановка — село, Шипуновський район, Алтайський край

Див. також 
 Івановка
 Новоіванівка

ru:Новоивановка